Splack Linux este o distribuție de Linux .

Legături externe
 Splack Linux

Distribuții Linux